ESPN 3 puede referirse a:

 ESPN3, un servicio de streaming de Estados Unidos.
 ESPN 3 (Latinoamérica), canal de televisión que se emite en América Latina.
 ESPN 3 (Brasil), canal de televisión brasileño.